Deux navires de l'United States Navy ont porté le nom dUSS Brownson, d'après le secrétaire à la Marine des États-Unis  :
 le , un destroyer de classe Fletcher lancé en 1942 et coulé en 1943 ;
 le , un destroyer de classe Gearing lancé en 1945 et démoli en 1977. 

Brownson